Daniel Fernando Mina Vásquez  (Valle del Cauca, Valle del Cauca, 16 de junio de 1996, más conocido como Constante HDF o Constante A.K.A Hijo de Fercha,) es un rapero, cantante, compositor y artista urbano colombiano. Es uno de los artistas de género urbano con más éxito del país.

Actualmente goza de amplio reconocimiento en Colombia, siendo participante de la Final Nacional de Red Bull Colombia 2020, una de las competencias de freestyle más importantes del continente.

Biografía

Primeros años 
Constante nació en Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, aunque también una de las más desiguales  en un sector deprimido de la misma. Creció en un hogar conformado por sus dos padres y un hermano mayor, y logró finalizar el bachillerato con un buen desempeño académico. Desde temprana edad presentó interés en los animales y la naturaleza.

Inicios musicales y carrera 
En el año 2010 Constante HDF inició su carrera musical gracias al ambiente cultural y musical que se vive en los sectores populares de Cali. Sus primeros pasos en la música se dieron a través de las Batallas de Improvisación Callejera, que también dieran fuerza a artistas de la ciudad como VallesT. Durante estos primeros años exploró diferentes géneros urbanos como el reguetón y el shoke. 

Posteriormente, en 2012, Constante se inclinó por el freestyle y el rap, en búsqueda de un estilo musical con el que se identificara mejor, y le permitiera abordar temáticas más profundas, crudas y realistas. Entonces se unió a un grupo de artistas y promotores musicales, que en 2017 pasarían a formar la compañía artística de música Goodfellas.

Madurez Musical, Logros y Nuevos Proyectos 
En su etapa anterior, el artista había sido conocido por varios sobrenombres, como Percy C y PLAKEN El Extorcionista Digital, sin embargo, buscando un nombre que lo representara de mejor forma, cambió su pseudónimo a Fear Constante, bajo el que empezó a demostrar mayor destreza tanto a nivel de improvisación como de composición. En el año 2015 empezó a usar su seudónimo de Constante A.K.A Hijo de Fercha o Constante HDF.

En 2020 alcanzó el puesto número 8 entre los participantes de la Final Nacional de Red Bull Colombia 2020, una de las competencias de freestyle e improvisación más importantes del continente.

Referencias 

Raperos de Colombia
Cantantes de Colombia
Compositores de Colombia